Toponímia:
 Mayer (Arizona)
 Mayer (Minnesota)
 Biografies:
 Adolf Mayer (1843-1942), químic agrícola alemany que treballà sobre els virus de les plantes 
 Adolph Mayer (1839-1908), matemàtic
 Albert Mayer-Reinach (Mannheim, 1876 - 1954), músic alemany 
 Albrecht Mayer (Erlangen, 1965), oboista alemany
 Anton Mayer (Libicz, Bohèmia, segle XVIII), compositor austríac
 August Mayer, cantant i compositor alemany del segle XIX 
 Carl Mayer (Sondershausen, 1852 – ?), cantant d'òpera alemany de la tessitura de baríton 
 Carmen Mayer (1950, Mühlacker, Baden-Württemberg), escriptora alemanya 
 Celia Mayer
 Charles Mayer, boxejador estatunidenc de primers del segle XX 
 Edward Mayer, compositor i director d'orquestra alemany del segle XIX
 Emilie Mayer (Friedland, Mecklemburg – Pomerània Occidental, 1821 – Berlín, 1883), compositora alemanya 
 Florian Mayer (Bayreuth, 1983), tennista alemany 
 Johann Bernard Mayer (Alemanya,  -Londres, 1820), professor d'arpa 
 John Mayer (Fairfield, 1977), músic, cantant i compositor, periodista i productor musical estatunidenc
 Josepha Mayer (1758 - 1819), soprano alemanya
 Julius Robert von Mayer (1814 – 1878), metge i físic alemany especialitzat en termodinàmica 
 Lauren Étamé Mayer (Londi Kribi, 1977), futbolista camerunés 
 Leonardo Mayer (Corrientes, 1987), tennista argentí
 Louis B. Mayer o Ezemiel Mayer (Dymer, Imperi Rus, actualment Ucraïna, 1884 - Los Angeles, 1957)
 Maria Göppert-Mayer (Katowice, actual Polònia, 1906 - San Diego, EUA, 1972), física nord-americana, d'origen
 Marissa Mayer (1975), CEO de Yahoo! des del 16 de juliol del 2012
 Maurici Mayer-Reinach (Mannheim, 1869 - ?), violinista i compositor alemany 
 Mihály Mayer (Újpest, Hongria, 1933 - Budapest, 2000), jugador de waterpolo hongarès 
 Nathan Mayer Rothschild (Frankfurt del Main, 1777 - 1836), banquer i financer jueu instal·lat a Londres 
 Nathan Mayer Rothschild, 1r baró Rothschild (1840 - 1915), banquer i polític britànic de la família Rothschild 
 René Mayer (París, 1895 - 1972), polític francès que va ser diverses vegades ministre al seu país i President del Consell de Ministres
 Timmy Mayer, pilot de Fórmula 1 estatunidenc 
 Tobias Mayer (Marbach am Neckar, Württemberg, 1723 -Göttingen, 1762), astrònom alemany 
 Walter Mayer (Graz, Imperi Austríac, 1887-1948), matemàtic austríac 
 Wilhelm Mayer (Praga, 1831 - Graz, 1898), compositor del Romanticisme 
 Yisroel Mayer Kirzner(Londres, 1930), economista estatunidenc d'origen anglès 
 Miscel·lània:
 Autoritat Mayer, Alta Autoritat de la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer (CECA)
 Equació de Born-Mayer, equació que permet calcular l'energia reticular d'un cristall iònic deduïda pel físic alemany Max Born i pel químic nord-americà Joseph Edward Mayer 
 Metro-Goldwyn-Mayer, companyia, involucrada principalment en la producció i distribució de pel·lícules de cinema i programes de televisió
 Relació de Mayer, equació de la termodinàmica que relaciona la seva capacitat tèrmica a pressió constant amb la